«Суро́к», соч. 52 № 7 () — классическая песня Людвига ван Бетховена на стихи И.В. Гёте (из пьесы «Ярмарка в Плундерсвейлере», 1773). Написана, предположительно, в 1790 году, опубликована в 1805 году в цикле «Acht Lieder» () соч. 52. Тональность — ля минор, размер 6/8. Используется во многих курсах обучения музыке. Самое короткое произведение Бетховена, в инструментальной форме звучит 40 секунд.

Текст песни 
Песня исполняется от имени маленького савояра, зарабатывающего в Германии песнями с дрессированным сурком (такое явление действительно имело место). В оригинале перемежаются немецкие и французские строки. На русском языке более всего известен вариант, имеющий очень мало общего с текстом Гёте (в сущности, ничего, кроме припева). Существуют и другие, более близкие к оригиналу, переводы, часто исполняется перевод С.С. Заяицкого («Мальчик с сурком»). В первом издании песни Бетховена (1805) приведены только слова первого куплета с припевом.

Примечания

Ссылки 
 
 Ноты для гитары (с аранжировкой)
 Статья на БАЙБАК.РУ (содержит музыкальные файлы)

Песни по алфавиту
Песни на немецком языке
Произведения Людвига ван Бетховена